Der Fiat Fastback ist ein als SUV-Coupé vermarktetes Fahrzeug von Fiat, das wie das Schwestermodell Fiat Pulse in Brasilien für den südamerikanischen Markt produziert wird.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf das Fahrzeug zeigte Fiat im November 2018 auf der São Paulo International Motor Show mit dem Konzeptfahrzeug Fiat Fastback Concept. Das Design des Serienfahrzeug wurde Anfang August 2022 vorgestellt. Technische Daten folgten einen Monat später, genauso wie der Verkaufsstart.

Technik 
Der Wagen basiert auf der Plattform MLA, die 2021 mit dem Fiat Pulse eingeführt wurde. Angetrieben wird das Fahrzeug entweder von einem 1,0-Liter-Ottomotor mit maximal 96 kW (130 PS) oder einem 1,3-Liter-Ottomotor mit maximal 136 kW (185 PS). Für den Letzteren wird mit dem Zusatz „by Abarth“ geworben. Beide Varianten haben einen Turbolader und Vorderradantrieb.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Fastback